Sphincterochila е род дишащи въздух сухоземни охлюви, включени в групата Pulmonata, която е без таксономичен ранг в семейство Sphincterochilidae.

Sphincterochila е типов род на семейството Sphincterochilidae.

Видове в род Sphincterochila са адаптирани към живот в много сухи условия.

Видове 
Видовете в род Sphincterochila са:

Подрод Albea Pallary, 1910

 Sphincterochila candidissima (Draparnaud, 1801)
 Sphincterochila tunetana (Pfeiffer, 1850)

Подрод Sphincterochila Ancey, 1887 – синоним: Подрод Rima Pallary, 1910

 Sphincterochila boissieri (Charpentier, 1847) – типов вид
 Sphincterochila cariosa (Olivier, 1801)

Подрод
 Sphincterochila aharonii (Kobelt, 1913)
 Sphincterochila baetica (Rossmässler, 1854)
 Sphincterochila cariosula (Michaud, 1833)
 Sphincterochila chionudiscus (Boettger, 1874)
 Sphincterochila corrugata Pallary, 1917
 Sphincterochila debeauxi (Kobelt, 1881)
 Sphincterochila debeauxi elevata Pallary, 1910
 Sphincterochila fimbriata (Bourguignat, 1852)
 Sphincterochila insularis (Boettger, 1894)
 Sphincterochila maroccana Pallary, 1917
 Sphincterochila maroccana conica Pallary, 1926
 Sphincterochila maroccana depressa Pallary, 1926
 Sphincterochila maroccana major Pallary, 1926
 Sphincterochila maroccana minor Pallary, 1926
 Sphincterochila maroccana tananensis Pallary, 1917
 Sphincterochila marteli (Pallary, 1918)
 Sphincterochila mayrani (Gassies, 1856)
 Sphincterochila mayrani turrita (Gassies, 1856)
 Sphincterochila pagodula (Rutland, 1878)
 Sphincterochila pagodula umbilicata (Ruttland, 1878)
 Sphincterochila pardoi Llabador, 1950
 Sphincterochila prophetar (Bourguignat, 1852)
 Sphincterochila roumensiana (Pallary, 1911)
 Sphincterochila zonata (Bourguignat, 1853)
 Sphincterochila zonata filia (Mousson, 1861)

Източници 

Стиломатофорни охлюви